Bakayoko est un nom de famille Malinke que nous trouvons au Mali, en Guinée et en Côte d’Ivoire, même nom que Bagayoko, Bagayogo (ou Bayo sans francisation ) est un nom propre et peut désigner : 
 Axel Bakayoko (1998-), footballeur français ;
 Hamed Bakayoko (1965-2021),  homme d'État ivoirien, Premier ministre de Côte d'Ivoire de 2020 à 2021 et Ministre de la Défense de Côte d'Ivoire de 2017 à 2021 ;
 Ibrahima Bakayoko (1976-), footballeur ivoirien ;
 Nogona Bakayoko (1992-), lutteuse ivoirienne ;
 Ramata Ly-Bakayoko (1955-), femme politique ivoirienne ;
 Soumaila Bakayoko (1953-), militaire ivoirien ;
 Tiémoué Bakayoko (1994-), footballeur français ;
 Youssouf Bakayoko (1943-),  diplomate et ambassadeur ivoirien.
 Mamadou Bagayoko (football, 1989)

Patronyme africain